

Гардендейл — місто, штат Алабама
 Гардендейл — переписна місцевість, штат Техас